Der Begriff Gehbahn kann folgende Bedeutungen haben:

 Gehweg
 Stufenbahn